Dryophilus — род жесткокрылых насекомых семейства точильщиков.

Описание 
Лоб между основаниями усиков значительно уже, чем расстояние между внутренними краями глаз. Вершины надкрылий не образуют вздутия. Передние и средние тазики раздвинуты примерно одинаково.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Жуки-точильщики
Роды жесткокрылых